|-
| 116701 - || || 15 de febrer, 2004 || Catalina || CSS
|-
| 116702 - || || 12 de febrer, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 116703 - || || 12 de febrer, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 116704 - || || 12 de febrer, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 116705 - || || 12 de febrer, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 116706 - || || 12 de febrer, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 116707 - || || 14 de febrer, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 116708 - || || 13 de febrer, 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 116709 - || || 13 de febrer, 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 116710 - || || 13 de febrer, 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 116711 - || || 16 de febrer, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116712 - || || 16 de febrer, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116713 - || || 16 de febrer, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116714 - || || 16 de febrer, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 116715 - || || 16 de febrer, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 116716 - || || 17 de febrer, 2004 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 116717 - || || 17 de febrer, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 116718 - || || 17 de febrer, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 116719 - || || 18 de febrer, 2004 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 116720 - || || 16 de febrer, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 116721 - || || 17 de febrer, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 116722 - || || 16 de febrer, 2004 || Catalina || CSS
|-
| 116723 - || || 16 de febrer, 2004 || Catalina || CSS
|-
| 116724 - || || 16 de febrer, 2004 || Catalina || CSS
|-
| 116725 - || || 16 de febrer, 2004 || Catalina || CSS
|-
| 116726 - || || 16 de febrer, 2004 || Catalina || CSS
|-
| 116727 - || || 17 de febrer, 2004 || Haleakala || NEAT
|-
| 116728 - || || 17 de febrer, 2004 || Catalina || CSS
|-
| 116729 - || || 18 de febrer, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116730 - || || 18 de febrer, 2004 || Catalina || CSS
|-
| 116731 - || || 19 de febrer, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116732 - || || 19 de febrer, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116733 - || || 16 de febrer, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116734 - || || 18 de febrer, 2004 || Catalina || CSS
|-
| 116735 - || || 19 de febrer, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116736 - || || 19 de febrer, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116737 - || || 19 de febrer, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116738 - || || 19 de febrer, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116739 - || || 19 de febrer, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116740 - || || 19 de febrer, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116741 - || || 26 de febrer, 2004 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 116742 - || || 19 de febrer, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116743 - || || 19 de febrer, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116744 - || || 19 de febrer, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116745 - || || 19 de febrer, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116746 - || || 19 de febrer, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116747 - || || 23 de febrer, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116748 - || || 23 de febrer, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116749 - || || 25 de febrer, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116750 - || || 25 de febrer, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116751 - || || 25 de febrer, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116752 - || || 25 de febrer, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116753 - || || 26 de febrer, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116754 - || || 26 de febrer, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116755 - || || 23 de febrer, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116756 - || || 17 de febrer, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 116757 - || || 14 de març, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116758 - || || 10 de març, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 116759 - || || 11 de març, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 116760 - || || 11 de març, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 116761 - || || 12 de març, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 116762 - || || 12 de març, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 116763 - || || 13 de març, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 116764 - || || 13 de març, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 116765 - || || 13 de març, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 116766 - || || 14 de març, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 116767 - || || 10 de març, 2004 || Haleakala || NEAT
|-
| 116768 - || || 11 de març, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 116769 - || || 11 de març, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 116770 - || || 11 de març, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 116771 - || || 12 de març, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 116772 - || || 12 de març, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 116773 - || || 12 de març, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 116774 - || || 14 de març, 2004 || Catalina || CSS
|-
| 116775 - || || 15 de març, 2004 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 116776 - || || 14 de març, 2004 || Catalina || CSS
|-
| 116777 - || || 15 de març, 2004 || Goodricke-Pigott || Goodricke-Pigott
|-
| 116778 - || || 13 de març, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 116779 - || || 15 de març, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 116780 - || || 13 de març, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 116781 - || || 14 de març, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 116782 - || || 14 de març, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 116783 - || || 14 de març, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 116784 - || || 12 de març, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 116785 - || || 12 de març, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 116786 - || || 12 de març, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 116787 - || || 12 de març, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 116788 - || || 12 de març, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 116789 - || || 14 de març, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 116790 - || || 14 de març, 2004 || Catalina || CSS
|-
| 116791 - || || 15 de març, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 116792 - || || 15 de març, 2004 || Catalina || CSS
|-
| 116793 - || || 15 de març, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 116794 - || || 15 de març, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116795 - || || 15 de març, 2004 || Catalina || CSS
|-
| 116796 - || || 15 de març, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 116797 - || || 15 de març, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 116798 - || || 15 de març, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 116799 - || || 15 de març, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 116800 - || || 15 de març, 2004 || Palomar || NEAT
|-
6